Куровський (, ) — українське, білоруське та польське прізвище; має польські корені; утворене від топонімів, таких як Курово  і Куров , які походять від польського слова для позначення півнів.

Благородні сім'ї, що мають таке прізвище, використовували різні герби, в тому числі Кур, Куровські, Любич, Правдич, Стремено, Сліповрон, Шренява і Топор. У Польщі понад 16 тисяч людей з прізвищем.

Відомі носії 
 Зайдель-Куровська, Катаржина — польський економіст
 Кураускієне, Ала — литовський менеджер, банкір
 Кураускас, Альгірдас — литовський графічний дизайнер
 Кураускас, Генрікас — литовський актор кіно і театру
 Кураускас, Освальдас — литовський баскетболіст
 Куровська, Божена — польська актриса
 Куровський Віталій Валентинович — український поет-пісняр
 Куровська, Катаржина — польська актриса
 Куровський, Георгій Костянтинович — український архітектор, колишній головний художник Києва, автор відомих пам'ятників (Архістратиг Михаїл, Їжачок в тумані), к.арх., Доцент кафедри теорії архітектури КНУБА.
 Куровський Дмитро Мусійович — український поет, журналіст і вчитель. 
 Куровський Євген Олександрович — російський державний діяч із потомствених дворян Чернігівської губернії
 Куровський Іван Іванович — український політик, будівельник, благодійник.
 Куровський, Каміл — польський футболіст
 Куровський, Анджей — воєвода Любліна
 Куровський, Антоні — польський активіст народного руху
 Куровський, Аполінарій — офіцер Січневого повстання
 Куровський, Богдан — журналіст і драматург
 Куровскі, Єва — німецький джазовий музикант
 Куровський, Клеменс — польський дворянин
 Куровський, Петро — польський дворянин
 Куровський, Мачей — польський саночник
 Куровські, Бруно — німецький політик
 Куровський, Миколай — архієпископ Гнєзно
 Куровський, Себастьян — польський футболіст
 Куровський, Уайт — американський бейсболіст
 Куровські, Франц — німецький автор
 Куровський, Яцек — польський спортивний журналіст

Інше 
Одна з родин, названих на честь Куровського, оселилася на території тогочасної Росії і була включена до нього як дворянство Російської імперії, а також видала їй новий герб. Його образ і опис включені в частину XIII с.62 гербарів Російської імперії.

Див. також 
 Курові , польська лицарська родина
 Куровські (герб)
 Куровський

Джерела

Примітки 

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища